Monchina peut désigner : 
Une race de bovins, Monchina (race bovine)
Une race de chevaux, Monchina (cheval)